Кирлиан — русская фамилия.

 Кирлиан, Семён Давидович, (1898—1978) — советский физиотерапевт, изобретатель и исследователь
 Кирлиан, Валентина Хрисановна (ум. 1972) — советский изобретатель и исследователь
 Эффект Кирлиана — коронный разряд в газе